Emilio Lazzeri – fantino italiano
Giulio Lazzeri – matematico italiano
Maria Domenica Lazzeri – mistica italiana
Tony Lazzeri – giocatore di baseball statunitense
Valerio Lazzeri – vescovo cattolico svizzero